Thabo "Festival" Matlaba (Tembisa, 1987. december 13. –) dél-afrikai labdarúgó, az élvonalbeli Orlando Pirates hátvédje.

További információk 
 Karrierstatisztikák a National Football Teams oldalon

1987-ben született személyek
Dél-afrikai labdarúgók
Az Orlando Pirates labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
A Free State Stars labdarúgói
Élő személyek